Der Porsche Grand Prix 1984 war ein Tennisturnier der Damen in Filderstadt. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 15. bis 21. Oktober 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Filderstadt